MSDU steht für:
 MAC Service Data Unit
 Müller Sicherheits-Dienst Ulm GmbH

Abkürzung